Niemcy:
 Treis an der Lumbda – dzielnica Staufenberga
 Treis-Karden – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell
 Treis-Karden – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Zobacz też:
 Drais
 Dreis
 Trais